W sztuce
 Love – rzeźba Roberta Indiany

W modzie
 Love – magazyn o modzie, skierowany do młodzieży.

W muzyce
 Love – amerykańska grupa muzyczna
 Love – album zespołu Angels & Airwaves
 Love – album Edyty Bartosiewicz
 Love – album zespołu The Beatles
 Love – album zespołu The Cult
 Love – album Kelly Chen
 Love – album DramaGods
 Love – album Flipper
 Love – album Foetus
 Love – album Inhabited
 Love – album Keatena Menstarna
 Love – album Miki Nakashimy
 Love – album S.E.S.
 Love – album Sesame Street
 Love – album Thalíi
 Love – album Michaela Bublé
 Love… The Album – album Cliffa Richarda
 Love? – album Jennifer Lopez
 Love – minialbum Ayumi Hamasaki
 Love – singel Inny
 Love – singel Lany Del Rey
 Love – singel Kendricka Lamara

W kinie:
 Love – dramat produkcji francuskiej z 2015 roku w reżyserii Gaspara Noé

Telewizja
 Love – polskojęzyczna stacja telewizyjna
 Love – amerykański serial telewizyjny
 Love – utwór litewskiego piosenkarza Sashy Sona wydany w 2009

Gminy w USA:
 Love (ang. Love Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Love (ang. Love County) – w stanie Oklahoma

Osoby o nazwisku Love:
 Airrion Love – członek zespołu Stylistics
 Angelina Love – pseudonim Lauren Ann Williams, zawodowej wrestlerki
 Augustus Edward Hough Love – matematyk
 Bessie Love – amerykańska aktorka
 Bob Love – amerykański koszykarz
 Carl Jonas Love Almqvist – szwedzki pisarz
 Courtney Love – amerykańska aktorka i wokalistka
 Darlene Love – wokalista
 Darris Love – aktor
 Davis Love III – golfista
 Dude Love – pseudonim Micka Foleya, zawodowego wrestlera
 G. Love – pseudonim artystyczny Garretta Duttona III, muzyka
 George H. Love – amerykański businessman 
 George M. Love – amerykański żołnierz
 Jeff Love – muzyk
 Jennifer Love Hewitt – amerykańska aktorka
 Kermit Love – amerykański aktor
 Kevin Love – koszykarz grający dla Minnesota Timberwolves
 Love – piłkarz reprezentacji Angoli
 Mike Love – wokalista
 Nancy Harkness Love – pilot i żołnierz w czasach II wojny światowej
 Nick Love – pisarz i reżyser
 Reggie Love – osobisty doradca Baracka Obamy
 Rico Love – raper
 Robert Love – amerykański żołnierz i polityk
 Shirley Love – amerykańska śpiewaczka operowa
 Stanley Love – amerykański astronauta
 Vágner Love – brazylijski piłkarz

Fikcyjne osoby o nazwisku Love:
 Donald Love – postać obecna w świecie Grand Theft Auto
 Foxxy Love – postać obecna w świecie Drawn Together
 Love-chan – postać stworzona przez Ai Otsuka